Le Fond du problème est un roman de Graham Greene, paru en 1948.
Le Fond du problème est un film de George More O'Ferrall, sorti en 1953, adapté du roman.